Queimadas se poate referi la:

Queimadas, Bahia, un oraș în statul Bahia, Brazilia
Queimadas, Paraíba, un oraș în statul Paraíba, Brazilia
Queimadas, Capul Verde, un sat de pe insula São Nicolau din Republica Capului Verde